Афонсу — фамилия. Известные носители:
 Афонсу, Давид (род. 1990) — португальский футболист и тренер.
 Афонсу, Диогу (XV век) — португальский мореплаватель
 Афонсу, Жозе (1929—1987) — португальский поэт и музыкант, участник Революции гвоздик.
 Афонсу, Жорже (1470—1540) — португальский художник.
 Афонсу, Нуну (род. 1974) — португальский футболист.